Osoby:
 Sebastian Sprenz - niemiecki biskup

Zobacz też:
 Hohen Sprenz